Georges Mischo (1975), homme politique luxembourgeois ;
 Jean Mischo (1938–2016), juriste et diplomate luxembourgeois ;
  (1930–2001), parapsychologue allemand ;
  (1974), footballeur luxembourgeois , fils de Jean Mischo ;
  (1960), musicien américain.

Patronyme allemand
Patronyme luxembourgeois